Música
"Hush" (canção), de Emily Osment em parceria com Josh Ramsay
The Hush, álbum da banda escocesa Texas
"Hush, Hush, Hush", canção de Paula Cole presente no álbum This Fire
"Hush Hush; Hush Hush", canção das Pussycat Dolls

Ficção
Hush (filme de 1998), suspense com Jessica Lange e Gwyneth Paltrow
Hush (filme de 2016), terror com Kate Siegel e Michael Trucco
Batman: Silêncio, aventura traduzida de Batman: Hush
Hush, Hush, livro de Becca Fitzpatrick

Desambiguação